Didymocrea är ett släkte av svampar. Didymocrea ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymocrea